Юрий Сазонов (1927 — 25 октября 1942) — юный герой-пионер, партизан Великой Отечественной войны, зверски замучен и расстрелян в станице Даховской 25 октября 1942 года.

Биография 
Родился в 1927 году в станице Даховской Тульского района (ныне Майкопский район) Северо-Кавказского края. Мама, Зинаида Степановна, работала учителем в школе.

Во время Великой Отечественной войны, в возрасте пятнадцати лет, восьмиклассник Юрий Сазонов присоединился к партизанскому отряду, стал разведчиком отряда «За Сталина». В августе 1942 года, когда станица была оккупирована немецкими войсками мальчик вместе со своим другом Колей Токаревым ушли к партизанам и стали мстить захватчикам. 

Директор школы, Трофим Иосифович Щербак, помог юным героям и привёл в полевой лагерь бойцов партизанского отряда. Здесь они получили первое задание: разузнать сколько немцев находится в станице и какое количество техники у них в распоряжении. Юра отлично знал окрестность. Юра собирал данные и передавал сведения в отряд. Донесения оставлял в засекреченном месте, о котором знал только он и молодой офицер отряда. 

Школьники постоянно совершали диверсии в отношении немецких солдат и офицеров. Выводили из строя телефонные линии, распространяли листовки с призывом вести борьбу с захватчиками. Клеили даже на дверях немецкой комендатуры и рабочих столах офицеров гитлеровской армии. По указанию командиров добывали поимённые списки пособников немцев и полицаев. 

В один из октябрьских дней 1942 года, Юрий завтракал с мамой. В дом постучали немцы и произвели арест мальчика. В комендатуре Юрий заметил своего друга Колю Токарева. Школьников жестоко пытали, но они не выронили ни единого слова. Их отвезли в Майкоп в гестапо. Там издевались и били. 25 октября 1942 года их вернули в Даховскую, поставили у края наспех вырытой могилы и расстреляли. 

Юру Сазонова захоронили в братской могиле в парке станицы Даховской.

Память 
 На месте захоронения, на братской могиле установлен памятник, на котором имеется изображение и надпись "Юра Сазонов".
 В посёлке Тульский установлен памятник детям-героям Майкопского района. Среди надписей есть и имя Юры Сазонова. 
 Памяти мальчика посвящены очерки, известны портреты школьника.

Примечания

Литература 
 Коммунисты Майкопского района почтили память пионеров-героев //Общественно-политический портал Адыгеи. – 2018. – 23 февраля.
 Подыма К.И. Нам подниматься первыми: очерки о героях Великой Отечественной войны. – Краснодар: Краснодар. кн. изд-во, 1976.
 Юра Сазонов и Коля Токарев //Дети Кубани в Великой Отечественной /Сост. Э.И. Трифонова, И.Ф. Гайворонская. – Краснодар, 2008. – С. 51 – 53.

Ссылки 
 Герой Юра Сазонов
 Юра Сазонов. Память
 Сазонов Юра

Партизаны Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Похороненные в Майкопском районе